Montdidier (Moselle)
 Montdidier (Somme)

Arrondissement Montdidier
Kanton Montdidier